Courtois bezeichnet:

 Antoine Courtois, ein französisches Unternehmen für Blasinstrumentenbau sowie die dazugehörige Herstellermarke
 Courtois (Missouri), einen Ort im Washington County, Missouri, USA

Courtois ist darüber hinaus der Familienname folgender Personen:
 Antoine Courtois (1770–1855), Sohn des Gründers der Blasinstrumentenfirma, siehe Antoine Courtois
 Antoine Denis Courtois († 1880), Enkel des Gründers der Blasinstrumentenfirma, siehe Antoine Courtois
 Bernard Courtois (1777–1838), französischer Salpetersieder und Entdecker des Iod
 Charles Courtois, französischer Turner
 Christian Courtois (1912–1956), französischer Althistoriker
 Edme-Bonaventure Courtois (1754–1816), französischer Revolutionär
 Évelyne Courtois (* 1947), französische Sängerin
 Guillaume Courtois (1628–1679), französischer Maler
 Gustave Courtois (1852–1923), französischer Maler
 Jacques Courtois (1621–1675), auch genannt als Cortese, Le Bourguignon, oder Il Borgognone, französischer Maler
 Jean Courtois († vor 1567), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Jean-Baptiste Courtois, italienischer Kirchenmaler und Kupferstecher französischer Herkunft
 Jean-Pierre Courtois, französischer Kirchenmaler
 Laurence Courtois (* 1976), belgische Tennisspielerin
 Laurent Courtois (* 1978), französischer Fußballspieler
 Richard Courtois (1806–1835), belgischer Botaniker
 Roger Courtois (1912–1972), französischer Fußballspieler
 Stéphane Courtois (* 1947), französischer Historiker
 Thibaut Courtois (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Valérie Courtois (* 1990), belgische Volleyballspielerin
 Vincent Courtois (* 1968), französischer Jazzcellist